Бут-Казмаляр () — село в Магарамкентском районе Республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Бут-Казмаляр как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село Бут-Казмаляр находится на юге Дагестана рядом с российско-азербайджанской границей. В 3 км западнее села проходит автодорога Р217 «Кавказ». В 2 км восточнее села протекает река Самур. Ближайшие населённые пункты — село Новый Аул (на севере), село Гапцах (на юге) и село Луткун-Ятаг (на западе).

Население 

В 1960-е годы в Бут-Казмаляр были переселены жители высокогорных сел соседнего Ахтынского района: Джиг-Джиг и Гра.

Археология 
В километре к западу от села около оросительного канала «Бер-Кубу» находится археологический памятник «Бут-Казмалярские курганы». Курганы имеют круглую форму, всего их 15.

Примечания 

Населённые пункты Магарамкентского района
Муниципальные образования Магарамкентского района
Сельские поселения Дагестана